Groene Vallei (Vlaams Brabant), groep van min of meer aaneensluitende natuurgebieden bestaande uit het Steentjesbos, Floordambos, Peutiebos, Weisetterbos, Kanstanjebos, Molenbeekvallei, Rotte gaten, Silsombos, Torfbroek en Hellebos. 
 Groene vallei (Gent), stadspark op de voormalige fabriekgebouwen van La Lys.